Bluewater, Arizona
Bluewater (Kalifornija)
Bluewater Acres, Novi Meksiko
Bluewater Village, Novi Meksiko
Formacija iz potoka Bluewatera
Bluewater (jezero)
Državni park Jezero Bluewater